Sezon Rajdowych Mistrzostw Świata 2015 był 43. sezonem Rajdowych Mistrzostw Świata (FIA World Rally Championship). Mistrzostwa składały się z trzynastu rajdów, rozgrywanych na czterech kontynentach. To najwyższa klasa międzynarodowych rajdów, zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: Rajdowe Mistrzostwa Świata FIA Kierowców i Producentów, WRC-2, WRC-3 i Junior WRC.

Sébastien Ogier i jego zespół Volkswagen Motorsport, obronili zdobyte mistrzostwa w ubiegłym sezonie.

W sezonie tym rozegrano również zawody Junior WRC, które obejmowały siedem rund: (Monte Carlo, Portugalia, Polska, Finlandia, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania), uczestnicy mistrzostw musileli nominować sześć rund, w których zdobywali punkty. Są to zawody przewidziane dla kierowców do lat 28, którzy zasiedli w samochodach Citroën DS3 R3T. Mistrz JWRC otrzymał samochód Citroën DS3 R5, w którym wystartował w sześciu rundach WRC 2 w sezonie 2016.

W tym i następnym sezonie wszystkie transmitowane OS-y RMŚ było można oglądać na żywo w telewizji Polsat, która wykupiła prawa do transmisji rajdów WRC na dwa lata.

Kalendarz

W trakcie trwania sezonu FFSA poinformowało, iż z przyczyn finansowych (zbyt małe wsparcie władz lokalnych) nie odbędzie się planowany na 11 rundę Rajd Francji Alzacja w jego miejsce zaplanowano w tym samym terminie Rajd Korsyki.

Zmiany w porównaniu z poprzednim sezonem
 Podczas Rajdu Monte Carlo załogi będą mogły po raz pierwszy korzystać z przepisów Rally 2, pozwalających im wrócić do rywalizacji następnego dnia pod warunkiem, że auto spełni wymogi techniczne.
 Rajd Portugalii i Argentyny zamieniły się miejscami w kalendarzu.
 Rajd Portugalii po dziesięciu latach wróci do swojej tradycyjnej bazy na północy kraju, do krainy Wielkie Porto.

Zespoły i kierowcy 
Załogi WRC zgłoszone do klasyfikacji zespołowej.

Zmiany dotyczące przepisów
 Od sezonu 2015 będzie zakaz przekazywania załodze danych lub informacji dotyczących tempa jazdy w trakcie odcinka specjalnego (tzw. międzyczasów). Przekaz wszelkich informacji, które nie są związane z bezpieczeństwem, zostanie zabroniony, rada światowa wprowadziła te zmiany aby uatrakcyjnić rywalizację.
 Jeżeli załoga nie wystartuje do oesu w ciągu 20 sekund, odpada z etapu. Następnego dnia może skorzystać z Rally 2.
 W klasyfikacji zespołowej WRC 2 i WRC 3 będzie punktować tylko jedna, najwyżej sklasyfikowana załoga. Ma to zwiększyć szanse zespołów, które wystawiają jeden samochód.

Wyniki

Klasyfikacja generalna RMŚ 2015 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Klasyfikacja kierowców 

|}

Klasyfikacja pilotów 

|}

Klasyfikacja zespołów fabrycznych

Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2015 zaliczane było dziesięć pierwszych miejsc zajętych w rajdzie przez nominowane załogi i punktowane one były według zasady:

WRC2

WRC3

Junior WRC

Przypisy 

2015 w sportach motorowych